Het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (officieel St. Petersburg Ladies' Trophy) van 2020 vond plaats van 10 tot en met 16 februari 2020 in de Russische stad Sint-Petersburg. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Sakkari.

De Nederlandse titelverdedigster Kiki Bertens was het tweede reekshoofd – zij slaagde erin, haar titel te verlengen. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Kazachse Jelena Rybakina in twee sets. Bertens wist voor de tweede keer op rij het toer­nooi van Sint-Petersburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar tiende WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 146.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde.

Behalve Bertens waren er geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Margarita Gasparjan en Jekaterina Makarova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Kaitlyn Christian en Alexa Guarachi in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara een.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Sint-Petersburg 2020
Sint-Petersburg